

Codici 
 PEN – codice valutario ISO 4217 del Nuevo sol peruviano, valuta del Perù

Geografia 
 Pen – città dello stato di Maharashtra (India)

Letteratura 
 PEN International o PEN Club – associazione internazionale di scrittori

Altro 
 Polietilene naftalato – un polimero